Ranma ½ – manga e anime di Rumiko Takahashi
 Ranma ½  – film del 2011 diretto da Ryo Nishimura
 Ranma ½  – videogioco del 1990

Pagine correlate 
 Ranma (disambigua)